James Audley ist der Name folgender Personen:

* James Audley († 1272) (um 1220–1272), englischer Magnat
 James Audley († 1334) (vor 1289–1334), englischer Ritter
 James Audley, 3. Baron Audley of Heleigh (1312–1386), englischer Adliger
 James Audley († 1369) (um 1318–1369), englischer Militär